Chinquapin Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chinquapin Butte (Kalifornien)	
 Chinquapin Butte (Oregon)